Silke Bischoff steht für:

 eine bei der Geiselnahme von Gladbeck ums Leben gekommene Geisel
 früherer Name der deutschen Band 18 Summers